„РПУ Оня свят“ () е свръхестествена екшън комедия от 2013 г., с участието на Джеф Бриджис и Райън Рейнолдс. Робърт Шуентке режисира филма, който е адаптиран от комиксовата книга, написана от Питър М. Ленков и Лукас Марагнон. Във филма още участват Кевин Бейкън, Мери-Луиз Паркър, Стефани Шостак и Мариса Милър.

Снимачния процес приключва на 28 януари 2012 г., и филмът е оригинално насрочен да бъде пуснат 28 юни 2013 г. в Съединените щати от „Юнивърсъл Пикчърс“, но е преместен на 19 юли 2013 г.

Актьорски състав

Музика 
Саундтракът на филма е пуснат на 16 юли 2013 г.

В България 
В България филмът е пуснат по кината на 9 август 2013 г. от „Форум Филм България“.

На 9 декември 2013 г. е издаден на DVD и Blu-ray от „А Плюс Филмс“.

На 16 октомври 2017 г. е излъчен премиерно по „Би Ти Ви Синема“. Дублажът е на студио „Ви Ем Ес“. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2013 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски екшън комедии
Американски криминални комедии
Американски научнофантастични филми
Американски фентъзи комедии